Бахметєва Софія Андріївна — дружина письменника Олексія Костянтиновича Толстого.
 Бахметєва Софія Петрівна — прийомна донька графа Олексія Толстого.

жіночі форми прізвищ